Le patronyme Piérard,  ou  est dérivé du prénom Pierre.

Patronyme

 Guy Pierard, (1948- ), homme politique belge.

 André Pierrard, (1916-1997), homme politique français ;
 Claude Pierrard (né en 1943), journaliste et animateur de télévision français ;
 Jacques Pierrard de Coraille (1670-1724), sculpteur français ;
 Pierre Pierrard (1920-2005), historien français.

 André Piérard, (1854-1906), homme politique français.
 Clovis Piérard, (1896-1974), homme politique belge. 
 Étienne Povillon-Piérard, historiographe français.
 Henri Piérard, (1893-1975), prêtre assomptionniste belge, évêque de Beni (Congo)
 Louis Piérard, (1886-1951), homme politique belge.
 Firmin Piérard, (1863-1942), homme politique belge.

Toponyme 
 L'Hôtel Pierrard est un hôtel particulier situé sur la Place des Vosges à Paris.
 Pierrard est un lieu-dit à proximité de la ville belge de Virton.

Patronyme français

Homonymie
Homonymie de patronyme